Уяр может означать:

Топонимы 
Уяр — город в Уярском районе Красноярского края.
Уяр — ж.-д. станция в Красноярском крае.
 Уяр — деревня в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Уяр — река в Краснотуранском районе Красноярского края.

Персоналии 
 Уяр, Фёдор (Хведер) (1914—2000) — чувашский писатель, драматург.
 Уяр, Томрис (1941—2003) — турецкая писательница, эссеистка и переводчица.
 Уяр, Тургут (1927—1985) — турецкий поэт, супруг Томрис Уяр.